Дми́трий Влади́мирович Яроше́нко (род. 4 ноября 1976, Макаров, Сахалинская область) — российский биатлонист, заслуженный мастер спорта. Двукратный чемпион мира в эстафете, обладатель малого Кубка мира 2006/2007 по программе гонок преследования, абсолютный чемпион мира по летнему биатлону 2011 года.

Спортивная карьера 
Начал заниматься биатлоном в 1987 году.

В 2004 году на чемпионате Европы завоевал серебряную медаль, а также дважды занимал третье место на Гран-при в Ханты-Мансийске. В 2005 году стал чемпионом Европы в эстафете и серебряным призером в индивидуальной гонке. В 2006 году стал обладателем Кубка IBU.

15 раз побеждал на чемпионатах России в зимнем биатлоне, что по состоянию на 2020 год являлось лучшим результатом в истории. Первый победитель Мемориала Фатьянова в 2006 году.

После Олимпийских игр в Турине начал регулярно выступать на этапах Кубка мира и закрепился в сборной.

Впервые попал на подиум этапа Кубка мира 2 декабря 2006 года, став вторым в спринте в Эстерсунде. Первую победу одержал в эстафете 10 декабря того же года.

10 февраля 2007 года одержал победу на чемпионате мира в составе эстафетной четверки. По итогам сезона выиграл малый хрустальный глобус в гонках преследования.

Участник «золотой четвёрки» (Черезов, Круглов, Ярошенко, Чудов), ни разу в сезонах 2006/2007 и 2007/2008 не опускавшейся ниже второго места, а также на двух чемпионатах мира подряд выигрывавшей золотые медали.

В совместном проекте журналистов газеты «Советский Спорт» и телеканала «РТР-Спорт» «спортсмен месяца» был удостоен этого звания по итогам голосования читателей и телезрителей в декабре 2007 года. 29 декабря 2007 года совместно с Екатериной Юрьевой одержал победу в Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене на стадионе «Шальке».

7 декабря 2007 года выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

На чемпионате мира 2008 выиграл вторую в своей карьере золотую медаль в составе мужской эстафетной команды, а также бронзу в смешанной эстафете.

По итогам сезона 2007/08 занял второе место в общем зачёте Кубка мира.

Допинг 
13 февраля 2009 года Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб, взятых у Дмитрия Ярошенко, Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой в декабре 2008 года на первом этапе Кубка мира-2008/2009 в шведском Эстерсунде. Биатлонисты были признаны виновными в употреблении запрещенных препаратов и дисквалифицированы на два года каждый, без права участвовать на Олимпиаде в Ванкувере, но с правом участвовать на Олимпиаде в Сочи, так как отменена 45-я поправка.

12 декабря 2010 года Дмитрий вернулся в большой биатлон, и в первой же гонке российского масштаба стал третьим, показав лучшую скорость.

В 2011 году на чемпионате мира по летнему биатлону стал абсолютным чемпионом.

В феврале 2013 года заявил о завершении карьеры биатлониста. Последней гонкой для Ярошенко стала гонка преследования на призы губернатора Тюменской области 31 марта 2013 года.

Семья 
Дмитрий Ярошенко женат. У него сын Ярослав и дочь Евангелина.

Статистика выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен был дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Дмитрий Ярошенко: «Если бы не спорт, ходил бы капитаном в море». Интервью газете «Городские новости», 2013

Биатлонисты России
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Биатлонисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил